Чемпиона́т SYNOTtip Вы́сшей ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2017 го́да () — 49-й розыгрыш чемпионата Латвии по футболу, который проходил с 10 марта по 4 ноября 2017 года. Этот сезон стал 43-м под названием «Высшая лига», а также 26-м после восстановления независимости Латвии.

Клубы-участники

География соревнования

Стадионы

Турнирная таблица 

 «Лиепая/Мого» опережает «Ригу» по результатам личных встреч (0:1, 2:0, 2:1 и 1:2).
 При равенстве в личных встречах (1:0, 2:4, 1:2 и 4:2), «Вентспилс» опережает «РФШ» по лучшей разнице голов во всех встречах (+10 против −2).

Позиции по турам

Результаты матчей

Первая половина сезона 

1 За грубые нарушения спортивной этики, команда «Бабите/Динамо» была исключена из чемпионата. Так как команда провела менее половины игр чемпионата, результаты игр с её участием были аннулированы.

Вторая половина сезона

Пояснения к таблицам

Статистика сезона 
Без учёта аннулированных матчей против «Бабите/Динамо».

Лучшие бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.

Лучшие ассистенты 
По версии портала Sportacentrs.com

Гол+пас

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев (+4):
 09/08/2017 «Вентспилс» — «Спартак» 4:0
 13/08/2017 «Рига» — «МЕТТА/ЛУ» 4:0
 Самая крупная победа гостей (+5):
 12/05/2017 «Бабите/Динамо» — «Елгава» 0:5
 Наибольшее число голов в одном матче (7):
 09/09/2017 «МЕТТА/ЛУ» — «Лиепая/Мого» 2:5

Лучшие по месяцам

Игроки

Тренеры

Арбитры чемпионата

Турнирное положение в чемпионате дублёров

См. также 
 Первая лига Латвии по футболу 2017
 Вторая лига Латвии по футболу 2017
 Кубок Латвии по футболу 2017
 Чемпионат Латвии по футболу среди женщин 2017

Примечания

Ссылки 
 Сайт общества «Латвийская футбольная Высшая лига»
 Сайт Латвийской футбольной федерации 

2017
Футбол в Латвии в 2017 году
Латвия